Südafrika ist administrativ in neun Provinzen gegliedert. Im Jahre 1994 wurde die seit Bildung der Südafrikanischen Union im Jahre 1910 geschaffene Provinzstruktur aufgegeben. Gleichfalls lösten sich die nach einer rassistisch motivierten Bevölkerungs- und Wirtschaftspolitik ausgerichteten Territorialeinheiten der Homelands durch Rückeingliederung mit Wirkung vom 27. April 1994 auf.

Im Jahre 1995 kam es nochmals zu Änderungen von Provinzbezeichnungen, wovon die bisherigen Namen Pretoria/Witwatersrand/Vereeniging (PWV area), Orange Free State und Northern Transvaal betroffen waren. Aus den ehemaligen Regionen Pretoria, Witwatersrand und Vaal (ebenso abgekürzt PWV) wurde Gauteng, das in Sotho-Sprache „Platz des Goldes“ heißt. Aus Orange Free State wurde verkürzt Free State und Northern Transvaal erhielt zunächst den Namen Northern Province; 2002 erfolgte die Umbenennung in Limpopo Province.

Seit der ersten demokratischen Parlamentswahl des Landes 1994 erfolgte eine komplette territoriale und administrative Neugliederung des Staates in neun Provinzen. Deren Volksvertretungen sind die Provincial Legislatures. Die nachfolgende Tabelle gibt dazu einen Überblick (Lage in Südafrika anhand der Nummerierung erkennbar):

Legende: 1) Westkap, 2) Nordkap, 3) Ostkap, 4) KwaZulu-Natal, 5) Freistaat, 6) Nordwest, 7) Gauteng, 8) Mpumalanga, 9) Limpopo

Siehe auch 
 Historische Provinzen Südafrikas
 Liste der Distrikte und Metropolgemeinden in Südafrika
 Liste der Gemeinden Südafrikas
 Wappen der südafrikanischen Provinzen
 Liste der Provinzen Südafrikas nach dem Index der menschlichen Entwicklung

Weblinks 
 Provincial Government Handbook – South Africa: Provincial Government of South Africa. auf www.provincialgovernment.co.za (englisch); Struktur- und Statistikdaten
 Statistics South Africa: Statistics by place. auf www.statssa.gov.za (englisch)

Einzelnachweise 

 
Provinzen